Сергей Демидов:
 Демидов, Сергей Петрович (1901—1981) — советский военачальник, генерал-майор, шестикратный кавалер ордена Красного Знамени.
 Демидов, Сергей Сергеевич (род. 1942) — советский и российский учёный в области механики и истории науки.
 Демидов, Сергей Фёдорович (1905—1980) — советский экономист в области сельского хозяйства.